Angband – twierdza w stworzonym przez J.R.R. Tolkiena fikcyjnym świecie Śródziemia
 Angband – gra komputerowa typu roguelike oparta na twórczości Tolkiena